Beato Bartolo Buonpedoni, arciprete di Volterra, patrono dei lebbrosi, commemorato il 12 dicembre.
Beato Bartolomeo Blanco, mercedario, celebrato il 31 marzo
Beato Bartolomeo Aiutamicristo da Pisa (†1224), monaco camaldolese, celebrato il 28 gennaio
Beato Bartolomeo di Breganze (†1270), domenicano, vescovo di Limassol (Cipro) e poi di Vicenza, celebrato il 27 ottobre
Beato Bartolomeo Pucci Franceschi (†1330), laico francescano di Montepulciano, celebrato il 23 maggio
Beato Bartolomeo da San Gemignano (†1350), terziario francescano in Pisa, sacerdote, celebrato il 14 dicembre
Beato Bartolomeo Donati (†1420), frate dell'ordine dei Servi di Maria, martire in Boemia, celebrato l'11 agosto
Beato Bartolomeo da Fermo (o Placido da Recanati) (†1473), sacerdote fermano, celebrato il 5 giugno
Beato Bartolomeo Fanti (†1495), sacerdote mantovano carmelitano, celebrato il 5 dicembre
Beato Bartolomeo Magi di Anghiari (Anghiari, 1460  – Empoli, 1510), sacerdote francescano, celebrato il 25 maggio
Beato Bartolomeo di Olmedo (†1524),  sacerdote spagnolo deceduto in Messico, celebrato l'11 febbraio
beato Bartolomeo Fernandes des Martires (†1524),  domenicano, sacerdote e vescovo, membro del Concilio di Trento, celebrato il 16 luglio 
Beato Bartolomeo Xeki (†1622), giapponese, martire a Nagasaki, celebrato il 27 novembre
Beato Bartolomeo Gutierrez, agostiniano (†1632), sacerdote messicano, martire a Nagasaki, celebrato il 3 settembre
Beato Bartolomeo Dal Monte (1727-1778), sacerdote di Bologna, fondatore dell'Opera Pia delle Missioni, celebrato il 24 dicembre
Beato Bartolomeo Poggio (†1810),  sacerdote mercedario, originario di San Martino di Stella (Savona), martire in Patagonia, celebrato il 23 novembre
Beato Bartolo Longo (†1926), fondatore del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, celebrato il 5 ottobre.